Село
 Вичівка
Контрольно-пропускний пункт
 Вичівка (пункт контролю)